«Mousse Radio» (Мус Радіо) — онлайн-радіостанція медіа-група MJoy Radio на стику стилів smooth jazz, world music, folk-pop.

Цільова аудиторія — чоловіки та жінки віком від 22 до 50 років.

Основні радіопрограми 
 «Mousse Story» — авторська програма Соломії Чубай, в якій прості люди розповідають надзвичайні історії, котрі змінили їхні життя.

Програма звучить на Mousse Radio щовівторка о 16:00 та щоп'ятниці об 11:00 (повтор).

Посилання 
 Mousse Radio 
 TuneIn 
 Radio Garden 

Інтернет-радіостанції України